Příjmení Thoresen má více nositelů:

 Gunnar Thoresen (1920—2017), norský fotbalista
 Hallvar Thoresen (* 1957), norský lední hokejista a hokejový trenér
 Patrick Thoresen (* 1983), norský lední hokejista
 Petter Thoresen (* 1961), norský lední hokejista
 Stian Tomt Thoresen (* 1976), norský hudebník známý jako Shagrath

podobná příjmení
 Thorsen